Atherinomorus är ett släkte av fiskar. Atherinomorus ingår i familjen silversidefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Silversidefiskar
Atherinomorus